Олд-Чикаго ( — «Старый Чикаго») — может означать:

  — совмещённый торговый центр и крытый парк развлечений, район Болингбрук города Чикаго, штат Иллинойс, США.
  — один из брендов ресторанного оператора Крафтворкс-Холдингс со штаб-квартирой в Нэшвилле, штат Теннесси, США.

См. также